O termo Convento de Santa Cruz pode designar os seguintes conventos:

Em Portugal
 Igreja e Convento de Santa Cruz (Lamego), Lamego (Sé), Lamego, distrito de Viseu.
 Igreja e Convento de Santa Cruz (São Bartolomeu), São Bartolomeu, Vila Viçosa, distrito de Évora.
 Convento de Santa Cruz - Antiga designação do Convento dos Capuchos em Sintra. 

Com nome composto:
 Conjunto: Convento de Santa Cruz do Buçaco (Palácio Hotel de Bussaco, Palacete Hotel do Buçaco ou Palace Hotel do Buçaco e mata envolvente, incluindo as capelas e ermidas, Cruz Alta), Luso, Mealhada, distrito de Aveiro.

Ver também
 Igreja de Santa Cruz

Desambiguação